Крейг, иногда Крэг () — английское имя и фамилия, а также топоним.

Известные носители фамилии 
  (род. 1981) — американский маунтинбайкер.
 Крейг, Адам Джамал (род. 1979?) — американский актёр.
  (1913—2005) — американский и шотландский историк.
 Крейг, Аллен (род. 1984) — американский бейсболист.
 Крейг, Гордон (1929—1950) — солдат армии США, герой Корейской войны.
 
 Крэйг, Джим (род. 1957) — американский хоккеист, чемпион Зимних Олимпийских игр 1980 года.
 Крейг, Джойс (род. ?) — американский политик, первая женщина-мэр Манчестера.
 Крэг, Джон (1663—1731) — шотландский математик и теолог.
 Крейг, Джордж (род. 1990) — модель и фронтмен инди-рок-группы One Night Only.
 Крейг, Дэвид (1919—2015) — австралийский химик.
 Крейг, Дэниел (род. 1968) — английский актёр
 Крейг, Ивонн (1937—2015) — американская актриса.
 Крейг, Карл (род. 1969) — американский музыкант.
 Крейг, Ларри (род. 1945) — американский политик.
 Крейг, Лиам (род. 1986) — шотландский футболист, полузащитник и капитан «Хайберниана».
 Крейг, Пол (род. 1987) — шотландский боец ММА.
 Крейг, Ральф (1889—1972) — американский бегун.
 Крейг, Роберт (1881—1935) — австралийский регбист.
 Крейг, Розали (род. 1981) — британская актриса.
 Крейг, Уильям (1918—2016) — американский философ, математик и логик.
 Крейг, Уильям (1945—2017) — американский пловец.
 Крейг, Уильям Лейн (род. 1949) — американский аналитический философ, христианский богослов и христианский апологет.
 Крэг, Эдвард Гордон (1872—1966) — английский актёр, театральный и оперный режиссёр.
 Крейг, Элизабет (род. 1957) — канадская гребчиха.

Известные носители имени 
 Крейг Макгилливрей (род. 1972) — шотландский профессиональный снукерист.
 Крейг Стедман (род. 1982) — английский профессиональный игрок в снукер.
 Крейг Сэвилл (род. 1978) — канадский кёрлингист.
 Крейг Томсон (род. 1991) — шотландский футболист.
 Крейг Чакисо (род. 1954) — американский музыкант, гитарист.
 Крейг Гордвин (род. 1994) — американский рэпер.
 Крейг Дэвид (род. 1981) — английский певец.

Вымышленные персонажи 
 Крейг Такер — персонаж «Южного парка».

Топоним 
 Замок Крейг — средневековый шотландский замок.
 

 Аляска
 Крейг — город первого класса и одноимённый гидроаэропорт в нём.

См. также 
 
 Крейгслист
 Крейг-Вуд, Кейт

Примечания